St. André steht für: 
 Kathedrale St. André, siehe Kathedrale von Bordeaux

Kirchen in Frankreich:
 St-André (Iguerande), Pfarrkirche
 St-André (Château-Landon), Kirche im Département Seine-et-Marne, Île-de-France
 St-André (Saint-André-de-Bâgé), romanische Kirche
 St-André (Soulom)

Personen:
 Jeanbon St. André (1749–1813), französischer Politiker
 Nathaniel St. André (1680–1776), Schweizer Anatom und Geburtshelfer

Krankenhaus:
 St. André Hospital (Hôpital Saint-André in Bordeaux)

Siehe auch:
 Saint-André
 Sankt Andrä
 Santo André